Bundesratsgebäude ist eine Bezeichnung für folgende Bauwerke, die als Sitz des deutschen Bundesrats dienen/dienten:

 Bundesratsgebäude (Berlin), 1904–1918 Sitz des Preußischen Herrenhauses, seit 2000 des Bundesrats
 Bundesratsgebäude, Bezeichnung für den Nordflügel des Bundeshauses in Bonn, 1949–2000 Sitz des Bundesrats